Брезовец:
 Брезовец — деревня в Снинском районе, Словакия. 
 Брезовец, Йосип (род. 1986) — хорватский футболист.